Состязания чемпионата мира по борьбе 1991 года проходили раздельно. Соревнования по вольной и греко-римской борьбе среди мужчин проходили с 27 сентября по 6 октября в Варне (Болгария), а по вольной борьбе среди женщин — с 24 августа по 25 августа в Токио (Япония).

Общий медальный зачёт

Рейтинг команд

Медалисты

Вольная борьба. Мужчины

Греко-римская борьба. Мужчины

Вольная борьба. Женщины

Ссылки 
 FILA Database

Международные спортивные соревнования в Варне
Международные спортивные соревнования в Токио
Август 1991 года
Сентябрь 1991 года
Октябрь 1991 года
Спорт в Японии в 1991 году
Международные соревнования по борьбе в Болгарии
Международные соревнования по борьбе в Японии
Чемпионаты мира в Японии